

Geografia 
Antartide
 Terra di Mac Robertson (Mac Robertson Land) – territorio dell'Antartide
Australia
 Robertson – villaggio nella contea di Wingecarribee 10 km al largo della costa del New South Wales in Australia.
 Robertson – sobborgo nella zona sud della periferia di Brisbane
Danimarca
 Fiordo di Robertson (Siorapaluup Kangerlua) – fiordo della Groenlandia

Stati Uniti d'America
 Robertson – contea del Tennessee
 Robertson – cittadina degli Stati Uniti nello stato del Wyoming
Sudafrica
 Robertson – cittadina del Sudafrica

Persone 

 Etienne-Gaspard Robert detto Robertson (1763-1837) crea alla fine del 1700 il Fantascopio, si trattava di una grande Lanterna magica montata su ruote che consente di proiettare figure consentendone altresì l'ingrandimento e la riduzione delle dimensioni semplicemente allontanando o avvicinando il Fantascopio. Usò la sua invenzione per produrre spettacoli ottici basati sulle terrificanti (per l'epoca) apparizioni spettrali ispirate alla tradizione esoterica. Questi famosissimi spettacoli erano chiamati "Fantasmagorie"

Scienze 
 Effetto di Hill-Robertson, vedi Evoluzione
 Effetto Poynting-Robertson, metodo di calcolo in astronomia
 Metrica di Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, metrica utilizzata come approssimazione per il modello standard del Big Bang
 Segno di Argyll Robertson, segno clinico tipico di alcune malattie del sistema nervoso

Altro 
 Robertson Air Service – compagnia aerea americana
 Giurì Robertson – commissione d'inchiesta statunitense sugli UFO promossa dalla CIA negli anni cinquanta
 Robertson Stadium (John O'Quinn Field at Corbin J. Robertson Stadium) – Houston, Texas